«Los jefes» puede referirse a:

 Chiefs: miniserie de televisión basada en la novela homónima de Stuart Woods emitida por la CBS en 1983.
 Los jefes: cuento de Mario Vargas Llosa publicado en 1957.
 Los jefes: libro de cuentos de Mario Vargas Llosa publicado en 1959.
 Los jefes: película independiente de 2015 dirigida por Jesús "Chiva" Rodríguez.